Administració pública, cadascun dels organismes dependents orgànicament de l'Estat modern.
 Administració electrònica, conjunt de mecanismes que permeten la gestió i comunicació amb una administració pública a través de mitjans electrònics sense haver-se de desplaçar necessàriament a una seu de l'administració.
 Gestió, l'acte de reunir persones per assolir les metes i objectius desitjats amb els recursos disponibles, de manera eficient i eficaç.